Die Saison 2013/14 war die 23. Spielzeit der slowenischen Eishockeyliga, der höchsten slowenischen Eishockeyspielklasse.

Teilnehmerfeld und Modus 

Die folgenden Mannschaften nahmen an der Meisterschaft teil.

 Team Jesenice (INL)
 HDK Stavbar Maribor
 HK Olimpija
 HDD Olimpija Ljubljana (EBEL)
 HK Slavija Ljubljana (INL)
 HK Triglav

HK Triglav, HDK Maribor und HK Olimpija ermittelten in einer Doppelrunde den Sieger des Grunddurchgangs. Der Sieger war für die Play-offs, die im Best-of-Three-Modus ausgetragen wurden, qualifiziert. Die HDD Olimpija Ljubljana (EBEL) sowie der HK Slavija Ljubljana und das Team Jesenice (INL) stießen nach der Hauptrunde aus der EBEL bzw. der Inter-National-League (INL) hinzu und waren fix für die Play-offs qualifiziert.

Grunddurchgang

Playoffs

Play-off-Baum

Finale

Weblinks 
 Slowenischen Eishockeyliga 2013/14 bei hokej.si (slowenisch), abgerufen am 9. Mai 2014.

2013
Eishockeysaison 2013/14